Badminton-samband Føroya, de Faeröerse badmintonbond
 Bootstrapping Server Function
 Brussels Summer Festival